Wolkau bezeichnet:

Wolkau (Nossen), einen Ortsteil von Nossen, Landkreis Meißen, Sachsen
die Gemeinde Bolkov, Okres Plzeň-jih, Tschechien
Gustav Wolkau, eine ehemalige Schiffswerft in Hamburg-Wilhelmsburg

Wolkau ist der Familienname folgender Personen:

 Arzjom Wolkau (* 1985), belarussischer Eishockeyspieler
 Sachar Wolkau (* 1997), belarussischer Fußballspieler

Siehe auch:
Wolkow